Spoerry ist der Familienname folgender Personen:

Anne Spoerry (1918–1999), kenianische Ärztin und Pilotin französischer Abstammung
François Spoerry (1912–1999), französischer Architekt
Heinrich Spoerry (1869–1907), Schweizer Industrieller und Bergsteiger
Vreni Spoerry (* 1938), Schweizer Politikerin
Robert Spoerry  (Dipl. Maschinenbau-Ingenieur ETH)

Siehe auch: 
Spoerri
Spörri